hrabstwo Dakota (ang. Dakota County) w USA, w stanie Minnesota
 hrabstwo Dakota (ang. Dakota County) w USA, w stanie Nebraska